Финалът на Купа на европейските шампиони 1964 е бил футболен мач между Интер и тогавашният петкратен шампион Реал Мадрид, проведен на Пратер, Виена. Интер печели трофея за първи път дотогава като побеждава Реал Мадрид с 3-1.

Детайли

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони
 Купа на европейските шампиони 1963/64

Външни препратки 
 Сезон 1963/64 в сайта на УЕФА
 История на КЕШ 1964 

Купа на европейските шампиони
Футбол в Австрия
Спорт във Виена